Букумирович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Букумирович, Мирослав (1914—1942) — югославский студент, представитель семьи Букумировичей, участвовавшей в Народно-освободительной войне Югославии.
 Букумирович, Србиянка (1920—1944) — студентка медицинского факультета Белградского университета, участница Народно-освободительной войны Югославии.